Ирина Палеологина (, ) може да се отнася за:

 Ирина Палеологина († сл. 1308), дъщеря на византийския император Михаил VIII Палеолог, съпруга на българския цар Иван Асен III
 Ирина Палеологина (съпруга на Михаил Асен) († сл. 1308), дъщеря на византийския император Андроник III Палеолог, съпруга на българския цар Михаил Асен IV
 Ирина Палеологина (трапезундска императрица) († сл. 1341), извънбрачна дъщеря на византийския император Андроник III Палеолог, съпруга на трапезундския император Василий Велики Комнин († 1340)
 Ирина Палеологина (съпруга на Матей Кантакузин) († ок. 1391), дъщеря на деспот Димитър Палеолог, съпруга на император Матей Кантакузин
 Ирина Палеологина, незаконна дъщеря на Андроник II Палеолог, съпруга на Йоан II Ангел Дука от Тесалия († 1318)
 Ирина Палеологина (1349 – 1362), дъщеря на Елена Кантакузина, съпруга на първия си братовчед Шахзаде Халил от Витиния, син на султан Орхан и Теодора Кантакузина, сестра на Елена Кантакузина
 Ирина Палеологина, майка на Теодора Палеологина Кантакузина

Източници 

Палеолози